Розов Віктор Сергійович (1913—2004) — російський драматург.
 Розов Володимир Олексійович (1876—1940) — український мовознавець.
 Розов Григорій Михайлович (1808—1853) — російський сходознавець, фахівець з середньовічної історії Китаю і суміжних держав.
 Тасін Георгій Миколайович (справжнє прізвище Розов; 1895—1956) — український кінорежисер і сценарист, лауреат Сталінської премії.
 Розов Давид Аронович (1902—1941) — радянський державний діяч.
Прізвища